Czesław Borecki 1922-1978 UB-ek
 Feliks Borecki 1903-1944 powstaniec warszawski
 Hiob Borecki1560-1631 metropolita kijowski
 Józef Borecki ur. 1913 polityk PRL-owski
 Tomasz Borecki ur.1949 leśnik
 Wojciech Borecki ur. 1956 piłkarz
 Jacek Borecki bohater filmowy
 Borecki Dwór wieś w województwie warmińsko-mazurskim,